La stagione 1926-1927 è stata la trentunesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu  George Camsell del Middlesbrough  con 59 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Middlesbrough e Portsmouth e  promosse in First Division 1927-1928.
  Darlington e  Bradford City retrocesse in Third Division North/South 1927-1928.

Voci correlate
First Division 1926-1927
Third Division North/South 1926-1927
FA Cup 1926-1927
FA Charity Shield 1927

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1926
Calcio nel 1927